IMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Imane (Papua Nuova Guinea)
 imn – codice ISO 639-3 della lingua imonda
 IMN – codice ISO 3166-1 alpha-3 per l'Isola di Man